Grand Prix Evropy 1984 (oficiálně XXXVI Großer Preis von Europa) se jela na okruhu Nürburgring v Nürburgu v Německu dne 7. října 1984. Závod byl patnáctým v pořadí v sezóně 1984 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Grand Prix Evropy
Formule 1 v roce 1984